Kabinett K. Kallas bezeichnet folgende estnische Regierungen:

 Kabinett K. Kallas I (2021 bis 2022)
 Kabinett K. Kallas II (seit 2022)